Dylan Alcott è il detentore del titolo da sei anni. Nell'edizione 2021 si aggiudica per il settimo anno consecutivo il titolo contro Sam Schröder.

Teste di serie 

  Dylan Alcott

  Andrew Lapthorne (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2021